1-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 21 по 29 июля 1966 года в Будапеште (Венгрия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Венгрия (команда страны-организатора), Австрия, Болгария, ГДР, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, Турция, ФРГ, Чехословакия, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

21 июля
 Венгрия — Турция 3:0 (15:3, 15:7, 15:10); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:3, 6:15, 15:5, 15:12).

22 июля
 Чехословакия — Венгрия 3:1 (15:5, 15:5, 11:15, 15:1); Болгария — Турция 3:0 (15:5, 15:4, 15:2).

23 июля
 Болгария — Венгрия 3:2 (15:10, 7:15, 15:8, 7:15, 15:9); Чехословакия — Турция 3:0 (15:0, 15:8, 15:0).

Группа В 

21 июля
 ГДР — Югославия 3:1 (15:9, 11:15, 15:10, 15:10); СССР — ФРГ 3:0 (15:2, 15:0, 15:0).

22 июля
 Югославия — ФРГ 3:1 (13:15, 15:8, 15:3, 15:8); СССР — ГДР 3:1 (15:11, 12:15, 15:5, 15:9).

23 июля
 СССР — Югославия 3:0 (15:4, 16:14, 15:7); ГДР — ФРГ 3:0 (15:6, 15:4, 15:1).

Группа С 

21 июля
 Польша — Австрия 3:0 (15:4, 15:2, 15:0); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:2, 15:11).

22 июля
 Польша — Румыния 3:1; Нидерланды — Австрия 3:0 (15:3, 15:10, 15:9).

23 июля
 Польша — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:5, 15:10); Румыния — Австрия 3:0 (15:5, 15:0, 15:3).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

25 июля
 Югославия — Австрия 3:0 (15:10, 15:2, 15:2); Венгрия — ФРГ 3:0 (15:1, 15:12, 15:5); Нидерланды — Турция 3:0.

26 июля
 Югославия — Нидерланды 3:0 (16:14, 15:11, 15:3); Венгрия — Австрия 3:0; Турция — ФРГ 3:0 (15:8, 15:5, 15:5).

28 июля
 Югославия — Турция 3:1 (15:11, 15:7, 11:15, 15:3); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:2, 15:5); ФРГ — Австрия 3:0.

29 июля
 Венгрия — Югославия 3:0; Нидерланды — ФРГ 3:0; Турция — Австрия 3:0 (15:1, 15:1, 15:5).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

25 июля
 СССР — Болгария 3:0 (15:13, 15:4, 16:14); ГДР — Польша 3:2; Чехословакия — Румыния 3:2.

26 июля
 СССР — Чехословакия 3:1; ГДР — Румыния 3:1 (12:15, 15:4, 15:9, 15:6); Болгария — Польша 3:2 (8:15, 15:4, 15:12, 5:15, 15:13).

28 июля
 СССР — Польша 3:0; Чехословакия — ГДР 3:2 (15:9, 15:8, 6:15, 11:15, 15:8); Болгария — Румыния 3:1.

29 июля
 СССР — Румыния 3:0 (15:8, 15:5, 15:13); ГДР — Болгария 3:1; Чехословакия — Польша 3:1 (15:6, 15:3, 12:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: В.Герасимова, Вера Лантратова, Л.Лоц, Т.Митрофанова, Н.Мусина, Н.Савочкина, Татьяна Сарычева, Н.Уварова, Е.Фролова, Е.Чехова, О.Шемакова. Главный тренер — Т. Шевченко.

  ГДР.

  Чехословакия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1966
1966 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Венгрии